Ерназаров — фамилия. Известные носители:
 Ерназаров, Ельтай (1887—1945) — советский политический деятель.
 Ерназаров, Сарбон (1992) — узбекский самбист.